Freddy es un diminutivo de Alfredo y de Frederick.

Puede hacer referencia a:

Personas
 Freddie Aguilar
 Freddie Hubbard, trompetista de jazz estadounidense;
 Freddie Keppard 
 Freddie King, conocido como "The Texas Cannonball";
 Freddie Medina 
 Freddie Mercury, vocalista británico, miembro de Queen;
 Freddie Popplewell, actor que hace el personaje de Michael en Peter Pan (película de 2003);
 Freddie Prinze (1954-1977), comediante y actor estadounidense;
 Freddie Prinze, Jr. (1976), actor estadounidense, hijo del anterior;
 Freddie Garrity, cantante británico de la banda Freddie and the Dreamers;

Otros
 Freddie Benson, personaje de iCarly;
 Freddie Mac, Federal Home Loan Mortgage Corporation.